Hattingen (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Hattingen (Immendingen), een plaats in de Duitse gemeente Immendingen, deelstaat Baden-Württemberg